

Geografia 
Estonia
 Lassi – villaggio della contea di Hiiumaa
 Lassi – villaggio della contea di Saaremaa
Grecia
 Lassi – area turistica di Argostoli

Altro 
 Lassi – bevanda indiana
 Mehrullah Lassi – pugile pachistano